Святой Лазарь:

Лазарь из Вифании
Лазарь Хребелянович
Лазарь из Притчи о богаче и Лазаре
Лазарь из Персии (англ.)
Лазарь, миланский священник (англ.)